Marcel Plaisant, homme politique et résistant français.
Arnaud Plaisant, culturiste français.
Sylvie Plaisant, joueuse de tennis de table française.
Isidore Plaisant, magistrat belge.